Dead River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Dead River (Alabama) 
 Dead River (Choctawhatchee River), Florida
 Dead River (Hillsborough River), Florida
 Dead River (Illinois)
 Dead River (Kissimmee River), Florida
 Dead River (Louisiana)
 Dead River (Androscoggin River), Maine
 Dead River (Kennebec River), Maine
 Dead River (Lake County), Florida
 Dead River (Massachusetts)
 Dead River (Michigan)
 Dead River (Minnesota)
 Dead River (Missouri)
 Dead River (New Hampshire)
 Dead River (New Jersey)
 Dead River (Ochlockonee River), Florida
 Dead River (Oregon)
 Dead River (South Carolina)
 Dead River (Utah)

Dead River ist der Name folgender Flüsse im Vereinigten Königreich:
 Dead River (River Mole), ein Nebenfluss des River Mole in Surrey

im NRHP gelistete Objekte:
 Dead River Cattle Mound, in Hopkins, South Carolina, ID-Nr. 96001098
 Dead River Dike, in Hopkins, South Carolina, ID-Nr. 96001099